Гратс има више значења:
 Гратс (Кентаки)
 Гратс (Пенсилванија)